Дженнифер Эспозито (; род. 11 апреля 1973) — американская актриса и писательница, известная своими ролями в фильмах «Столкновение», «Кровавое лето Сэма», «Не говори ни слова», «Нью-йоркское такси» и «Добро пожаловать в Коллинвуд».

Ранние годы 
Эспозито родилась в Бруклине. Её мать — дизайнер, отец работал консультантом по продажам компьютеров, затем музыкальным продюсером. Училась в школе Святой Терезы и в католической школе Мура на Статен-Айленде. Занималась в актёрской студии в Нью-Йорке, подрабатывала официанткой.

Карьера 
В 1995 году первой актёрской работой Эспозито стала эпизодическая роль в мыльной опере канала ABС «Город», после чего актриса стала эпизодически сниматься в сериалах и независимых фильмах. Известность пришла к ней после роли Стэйси Патерно, секретаря мэра в комедийном сериале «Спин-Сити», в котором она начала сниматься в 1997 году. Эспозито активно участвовала вместе с сценаристами сериала в разработке образа своего персонажа, но через полтора года покинула проект ради съёмок в большом кино. К этому времени она успела сыграть барменшу в фильме ужасов «Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом» и сыграть певицу Руби в фильме Спайка Ли «Кровавое лето Сэма».

В начале 2000-х годов Эспозито много снималась в кино, играла в основном роли второго плана. В 2004 года она сыграла роль девушки полицейского, героя Дона Чидла, в фильме «Столкновение», совместно с актёрским составом которого выиграла премию Гильдии киноактёров США. С 2005 по 2006 годы Эспозито играла одну из ведущих ролей в сериале «Связанные», рассказывающем от четырёх сёстрах, живущих в Бруклине. Сериал не был продлён на второй сезон. Затем, с 2007 по 2009 годы, Эспозито снималась в комедийном сериале «Кто такая Саманта?», где играла роль лучшей подруги Саманты, героини Кристины Эпплгейт.

Болезнь и скандал 
В 2010 году она получила роль детектива Джеки Куратолы в полицейском сериале «Голубая кровь».

В начале съемок третьего сезона шоу в 2012 году ей был поставлен диагноз — целиакия, и когда актриса сказала о своей проблеме руководству канала CBS, они решили отправить её в бессрочный отпуск от съемок в сериале с невозможностью по контракту работать в других проектах. Ранее она упала в обморок на съемках и попросила у продюсеров разрешить ей отдохнуть неделю, однако они сомневались в реальности её болезни. 21 октября 2012 года она обвинила канал в «позорном поведении», когда они не разрешили ей вернуться на съемки и после покинула проект. После она начала готовить иск в суд к каналу, а 26 октября ситуация накалилась до предела, когда актриса обвинила канал в расизме.

Последующая карьера 
В 2014 году Эспозито снялась в недолго просуществовавшем сериале «Такси: Южный Бруклин». В 2015 году она присоединилась к третьему сезону сериала «Любовницы».

Личная жизнь 
Эспозито была дважды разведена. С 2006 по 2007 год она была замужем за актёром Брэдли Купером, а с 2014 по 2016 год — за моделью и инвестором Луи Даулером.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактрисы США